Vega steht für:
 Vega, hellster Stern im Sternbild Leier, siehe Wega
 Vega (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vega (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Vega-Sternwarte Salzburg
 Vega (Bodentyp), Bodentyp
 Vega (Rebsorte), Rebsorte
 Vega (Raumsonde), sowjetische Missionen zum Planeten Venus
 Vega (Ultraleichtflugzeug), Ultraleichtflugzeug von Aviakit Flight-Concept
 Lockheed Vega, US-amerikanisches Passagierflugzeug
 Vega (Rakete), europäische Trägerrakete
 Chevrolet Vega, PKW-Modell (1970er Jahre) des amerikanischen Automobilherstellers General Motors
 Facel Vega, französische Automobilmarke
 Vega (türkische Band), türkische Rockband
 Vega (britische Band), britische Rockband
 Vega (Rapper), Andre Witter, deutscher Rapper aus Frankfurt
 VEGA Grieshaber, Messgerätehersteller
 Vega, die Ableitung des Optionspreises nach der Volatilität, siehe Black-Scholes-Modell #Vega (Lambda, Kappa)
 AMD-Radeon-Vega-Serie, Serie von Grafikkarten der Firma AMD

Vega oder La Vega ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Vega (Georgia)
 Vega (Kalifornien)
 Vega (Michigan)
 Vega (New York)
 Vega (Ohio)
 Vega (Texas)

in Spanien:
 Vega (Asturien), Gemeinde in Asturien
 Cenes de la Vega, Gemeinde
 Vega de Granada, Landschaft und Verwaltungsbezirk um Granada

in Kolumbien:
 La Vega (Cauca), Gemeinde im Departamento Cauca
 La Vega (Cundinamarca), Gemeinde im Departamento Cundinamarca

in Norwegen:
 Vega (Norwegen), Kommune in der Fylke Nordland
 Vega-Archipel, Inselgruppe

in anderen Ländern:
 La Vega, Provinz in der Dominikanischen Republik
 Vega-Insel, Insel in der Weddellsee, Antarktis
 Vegasund, Meerenge im Osten Grönlands

Vega ist der Name folgender Schiffe:
 Vega (Schiff, 1873), Bark des Polarforschers Adolf Erik Nordenskiöld
 Vega (Schiff, 1880), schwedisches Fracht- und Passagierschiff
 Vega (Schiff, 1938), norwegisches Passagierschiff
 Vega (Schiff, 1948), Segelyacht von David McTaggart
 SH Vega, ein Schiff der Vega-Klasse

Siehe auch:
 Wega (Begriffsklärung)
 Veiga
 Vegas